Metachirini – monotypowe plemię ssaków z podrodziny dydelfów (Didelphinae) w obrębie rodziny dydelfowatych (Didelphidae).

Występowanie 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Ameryce od Meksyku do Argentyny.

Morfologia 
Długość ciała (bez ogona) 24,5–28 mm, długość ogona 28–36,9 mm; masa ciała 284–480 g.

Systematyka

Etymologia 
Metachirus (Metacherius):  meta „za”; χειρ kheir, χειρος kheiros „dłoń”.

Podział systematyczny 
Do plemienia należy jeden rodzaj z dwoma gatunkami:
 Metachirus nudicaudatus  – oposowiec nagoogonowy
 Metachirus myosuros  – takson wyodrębniony z M. nudicaudatus

Uwagi

Przypisy 

Dydelfowate